Judith van Beieren (805-843), ook Judith Welf of Judita van Aldorf, tweede vrouw van Lodewijk de Vrome der Franken
Judith van Beieren (925-985), hertogin van Beieren, oudste dochter van Arnulf de Boze van de Beieren en Judith van Sülichgau
Judith van Beieren (1100-1130), dochter van Hendrik de Zwarte en Wulfhilde van Saksen, echtgenote van Frederik II van Zwaben